Sachsse ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Sachsse (1864–nach 1914), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Carl Sachsse (1889–1967), deutscher evangelischer Pfarrer  
 Eduard Sachsse (1885–1930) deutscher evangelischer Theologe und Alttestamentler
 Emil Eugen Sachsse (1889–1967), deutscher Maler und Zeichner  
 Eugen Sachsse (1839–1917), deutscher evangelischer Theologe  
 Hanno Sachsse (1927–2006), deutscher Forstwissenschaftler und Holzwissenschaftler

 Hugo Sachsse (1851–1927), deutscher Rechtswissenschaftler
 Robert Sachsse (1840–1895), deutscher Agrikulturchemiker
 Rolf Sachsse (* 1949), deutscher Fotograf, Autor, Kurator und Hochschullehrer an der HbK Saar
 Susanne Sachsse (* 1965), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Ulrich Sachsse (* 1949), deutscher Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Psychoanalytiker

Siehe auch:
 Sachsse-Bartholomé-Verfahren
 Sachße
 Sachse
 Saxe